Krasava (Breznik), een plaats in de Bulgaarse gemeente Breznik
 Krasava (Krupanj), een plaats in de Servische gemeente Krupanj